Камран Алиев:
 Алиев, Камран Гурбанович (1998) — российский и азербайджанский футболист. 
 Алиев Кямран  Хасанагаевич (1993) — туркменский предприниматель. 
 Алиев, Кямран Байрам оглы (1965) — генеральный прокурор Азербайджана.